Pausanias er navn på flere antikke grækere:
Pausanias (hærfører) – spartansk hærfører og rigsforstander
Pausanias af Sparta – spartansk konge
Pausanias (athenienser) – digteren Agathons elsker og deltager i dialoger af Platon og Xenophon
Pausanias (makedoner) – Philip 2. af Makedoniens tjener, som myrdede ham i 336 f.Kr.
Pausanias (geograf) – geograf, rejsende forfatter